

Cinema 
 Little Voice - È nata una stella (Little Voice) – film del 1998 diretto da Mark Herman

Musica 
 Little Voice  – singolo di Hilary Duff del 2004, dall'album Metamorphosis
 Little Voice  – album di Sara Bareilles del 2007

Televisione 
 Little Voice – serie televisiva statunitense del 2020